Hellers ist

der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Hellers (* 1969), schwedischer Schachspieler
 Guy Hellers (* 1964), luxemburgischer Fußballspieler und -trainer

ein Ortsname:
 Hellers (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern